Buprestis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Buprestis ingår i familjen praktbaggar. På svenska har släktet kallats för "bobba".

 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Buprestis